Benedetti har flere betydninger:

 Benedetti–Wehrli Stadium, et stadion i Naperville, Illinois, der åbnede i 1999
 Arturo Benedetti Michelangeli, en italiensk pianist.
 Mario Benedetti, en uruguaysk forfatter en digter
 Vincent Benedetti, en fransk diplomat